Binder steht für

 Küfer, Handwerkerberuf, auch Fassbinder oder Bender genannt
 Kurzform für Langbinder, siehe Krawatte
 Binder (Unterkleidung), straffes Unterhemd zur Simulation einer flachen Brust
 Binder (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Binder von Krieglstein (Adelsgeschlecht), österreichisches Adelsgeschlecht

Orte:
 Binder (Baddeckenstedt), Ortsteil der Gemeinde Baddeckenstedt, Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen
 Binder (Forstkastl), historischer Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Forstkastl, Landkreis Altötting, Bayern
 Binder (Halsbach), Ortsteil der Gemeinde Halsbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Binder (Tschad), Stadt im Tschad
 Wüstung im Landkreis Northeim, siehe Hunnesrück #Wüstung Binder

Technik:
 Binder (Tragwerk), horizontales Konstruktionselement im Bauwesen
 Binderstein, quer vermauerter Stein (Gegensatz: Läufer) 
 Putz- und Mauerbinder, ein genormtes Bindemittel
 Binderfarbe (Kurzform), siehe Dispersionsfarbe
 Mähbinder (Kurzform), historische Landmaschine
 Binder oder Bindelader, ein Programmierwerkzeug, siehe Linker (Computerprogramm)

Unternehmen:
 Franz Binder (Unternehmen), deutscher Hersteller von Rundsteckverbindern
 Binder+Co, österreichisches Unternehmen zur Verarbeitung von Schüttgütern
 Binderholz, österreichischer Hersteller von Massivholzprodukten
 Binder Magnete, heute Kendrion 
 Metallwarenfabrik Reichertshofen Karl Binder in Reichertshofen, 1926 gegründet, stellte in den 1950er Jahren Motorrad-Seitenwagen her

Siehe auch:
 Binders
 Villa Binder in Heilbronn